Константи́н Фро́лович Лозане́нко (4 декабря 1923 — 10 октября 2013) — советский военный деятель, связист, участник Великой Отечественной войны, майор в отставке. Герой Советского Союза (26 октября 1943 года, медаль № 1352).

Являлся последним Героем Советского Союза, проживавшим на территории Брестской области.

Биография 
Родился 4 декабря 1923 года в деревне Степаново Духовщинского уезда Смоленской губернии (ныне , Смоленская область). В 1930 году семья переехала в город Ярцево Смоленской области. В 1940 году закончил восемь классов средней школы № 6 г. Ярцево.

С началом войны был мобилизован на окопные работы под город Смоленск. После эвакуации в Пензенскую область, Терновский район, село Константиновка работал в колхозе. В Красную Армию призван 1 мая 1942 года Терновским райвоенкоматом. Военную присягу принял 16 июня 1942 года. С мая 1942 года по февраль 1944 года линейный надсмотрщик 76 УР, город Кузнецк, Пензенской области, 133 отдельного гвардейского батальона связи (25 гвардейский стрелковый корпус, 7-я гвардейская армия).

Линейный надсмотрщик красноармеец Лозаненко К. Ф. с передовыми частями пехоты 25 сентября 1943 года форсировал реку Днепр и в условиях огневого противодействия противника, с риском для жизни, обеспечил устойчивую проводную связь командованию 25-го гвардейского корпуса. За образцовое выполнение боевого задания гвардии красноармейцу Лозаненко К. Ф. 26 октября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.

С февраля по апрель 1944 года линейный надсмотрщик Главного Управления связи Красной Армии (г. Москва). С апреля 1944 года по апрель 1945 года курсант Муромского, а затем Ленинградского военных училищ связи. Звание младшего лейтенанта получил 11 июля 1945 года. После прохождения курсов усовершенствования офицерского состава связи Красной Армии (г. Киев) получил звание лейтенанта 1 марта 1948 года, старшего лейтенанта — 23 января 1952 года, капитана — 31 июля 1963 года. Службу в должности командира взвода связи, начальника связи проходил в частях Киевского и Белорусского военных округов, Северной Группы Войск. В запас уволен в 1965 году.

С 1966 по 1989 год исполнял обязанности техника в ряде подразделений Брестского ордена Трудового Красного Знамени электромеханического завода.

Умер 10 октября 2013 года на 90-м году жизни.

20 июня 2019 года на доме, где проживал Лозаненко К.Ф. в г. Бресте (ул. Советская, д.58), установлена мемориальная доска .

Награды 
 Герой Советского Союза (26 октября 1943 года);
 орден Ленина (26 октября 1943 года);
 орден Отечественной войны I степени (11 марта 1985 года);
 орден Отечественной войны II степени;
 медаль «За отвагу» (10 июля 1943 года);
 медаль «За боевые заслуги»;
 другие медали;
 орден «За службу Родине» III степени (15 апреля 1999 года, Белоруссия);
 орден «За заслуги» III степени (5 мая 2010 года, Украина).

Литература 
 
 Алещенко Н. М. Долг и подвиг. — М., 1981. — С. 115—124.
 
 Днепр — река героев. Киев, 1983. — С. 321.
 Связисты — Герои Советского Союза: кн. 1. — Л., 1982. — С. 447—448.
 
 Личное дело Лозаненко К. Ф. Архив Брестского электромеханического завода.

Примечания

Ссылки 
 
 Герой Советского Союза Константин Фролович Лозаненко // Биография
 Биография Константина Фроловича Лозаненко.
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0007/58b74375 Лозаненко Константин Фролович (04.12.1923) // Герои Советского Союза. М. 1987. том. 1 ч. 2 (Е-Л)].
 Героя поздравил Генеральный консул // портал «Вечерний Брест».
 Патриотическая акция «К защите Отечества готов!» объединила десятки тысяч ребят // Сайт БРСМ.
 Клуб «Гарнизон» поздравил единственного Героя СССР, проживающего в Бресте — Лозаненко Константина Фроловича // сайт Брестской организации БРСМ.
 Медали героям к лицу // газета «Рэспубліка».
 Лобашов Д. Мужество высокой пробы // Армия. — 2010. — № 3. — С. 27—29.

Связисты Великой Отечественной войны